Capim-da-roça ou capim-das-roças é o nome vulgar de diversas plantas:
Capim-marinho (Spartina alterniflora)
Digitaria ciliaris
Paspalum dilatatum ou capim-saruva
Paspalum urvillei
Paspalum platycaulon ou capim-grama

Desambiguações de vegetais